Джу́кич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Джукич, Владислав (род. 1962) — югославский футболист, участник Олимпийских игр 1988 года.
 Джукич, Джордже (1934—1996) — югославские и сербский военачальник, генерал.
 Джукич, Мирослав (род. 1966) — югославский и сербский футболист и тренер.
 Джукич, Никола (род. 1983) — черногорский шахматист, гроссмейстер.
 Джукич, Светомир (1882—1960) — генерал, деятель олимпийского движения.
 Джукич, Славица (род. 1960) — югославская и австрийская гандболистка, олимпийская чемпионка 1984 года в составе сборной Югославии.